Новокальчировский сельсовет — муниципальное образование в Аургазинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 поселок Соколовка  (Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з)

Примечания 

Муниципальные образования Аургазинского района
Сельские поселения Башкортостана